Meyerson ist ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist eine Variante von Meier. Bedeutung und Verbreitung siehe dort.

Namensträger 
 Adi Meyerson (* 1991), US-amerikanische Jazzmusikerin
 Alan Meyerson (* 1958), US-amerikanischer Musikproduzent und Tontechniker
 Charlie Meyerson, US-amerikanische Journalistin
 Émile Meyerson (1859–1933), französisch-polnischer Philosoph
 Golda Meyerson (1898–1978), israelische Politikerin und Premierministerin, siehe Golda Meïr
 Harold Meyerson (* 1950), US-amerikanischer Journalist (American Prospect)
 Martin Meyerson (1922–2007), US-amerikanischer Stadtplaner und Universitätspräsident

Familienname
Berufsname